Atanas Iliew ist der Name folgender Personen:

* Atanas Iliew (Eishockeyspieler) (* 1943), bulgarischer Eishockeyspieler
 Atanas Iliew (Fußballspieler) (* 1994), bulgarischer Fußballspieler